Ива́н Миха́йлович Заи́кин (, село Верхнее Талызино, Симбирская губерния — 22 ноября 1948, Кишинёв) — русский цирковой борец, авиатор. Сценическое имя — «Капитан воздуха» и «Король железа». Ученик и сотрудник труппы Ивана Поддубного.

Биография

Начало пути 
Родился 5 ноября 1880 года в селе Верхнее Талызино Курмышского уезда Симбирской губернии (ныне Сеченовский район Нижегородской области).

В детстве и юности испытал нужду и нищету. Работать пришлось с 12 лет. В юношеские годы мечтал стать таким же сильным, как отец — известный на Волге кулачный боец.

Вскоре Заикин устроился на работу к купцу Константину Ивановичу Меркульеву, который содержал в Царицыне атлетическую арену. Из этой арены и пошёл в «люди» чемпион-борец Иван Заикин.

В 1904 году Меркульев послал его на всероссийский любительский чемпионат по тяжёлой атлетике, где по гирям Заикин выиграл первый приз. С этого года он и стал профессиональным атлетом и борцом. Борцовский дебют его состоялся в Твери.

Вместе с Иваном Поддубным 
Иван Михайлович считался учеником Ивана Поддубного. Многие сильные борцы избегали борцовских встреч с ним. Заикин встречался с Иваном Максимовичем на ковре 15 раз, начиная с Воронежа в 1904 году до Тифлиса в 1916 году.

Схватки у них проходили по-разному. В Орле 7 февраля 1905 года её описывали так: «… Боролись Поддубный с Заикиным в швейцарской борьбе („на поясах“). Поддубный поднял Заикина, взял „на мельницу“ и бросил на лопатки. Это была у них первая схватка».

На первенстве мира 1908 года в Париже Заикин и Поддубный, победно справившись со своими соперниками, встречались в финальной схватке. Продолжалась она 66 минут. В ходе изнурительного поединка победил Поддубный.

Упорно проходил между ними поединок в марте 1909 года в Санкт-Петербурге в Новом цирке. Вот как его видели и оценили спортивные комментаторы того времени: «Нападение ведут поочередно оба противника. На 12-й минуте Поддубный переводит Заикина в партер. Идёт напряжённая борьба. Приёмы почти исключительно силовые. На 47-й минуте Заикин с изумительной силой выходит из партера и стремительно атакует своего могучего противника. Положения то и дело меняются. Оба борца проявляют большую силу и прекрасную школу. Финал борьбы отличается исключительной красотой. На 56-й минуте Поддубный вновь переводит Заикина в партер, берёт его на задний пояс и бросает. Заикин уходит пируэтом, хватает Поддубного задним поясом и, сделав мельницу, бросает его в партер с целью положить на лопатки. Поддубный через мост уходит с партера и моментально ловит соперника на бра-бруле и укладывает его на лопатки». Из 15 схваток Заикин 10 проигрывает, а пять сводит вничью.

Кроме собственно борцовских схваток Заикин выступал и с атлетическими номерами. Он носил по арене на спине якорь на 25 пудов (409,5 кг), бочку на 40 вёдер воды, поднимал гриф с десятком зрителей и так далее. Он ложился на арену, а по доскам на его груди проезжал автомобиль с пассажирами. На плече Ивана гнули двутавровую балку, а из листового железа он вил галстуки. С этими номерами он гастролировал в Европе, Африке, Америке и даже Австралии.

Знаменитость 

Разносторонний человек, дружил с Куприным, Горьким, Шаляпиным, Блоком, Алексеем Толстым, Каменским.
Заикин также дружил с Распутиным. С ним он познакомился через царицынского священника Илиодора, строившего Свято-Духов монастырь. Когда Распутина ранила ножом жительница Царицына Хиония Гусева, Заикин послал ему письмо: «Молю Бога об укреплении вашего душевного и физического здоровья».

Авиатор 
Однажды на гастролях в Одессе Заикин увидел, как в небе парит аэроплан, и решил, что обязательно станет авиатором. В то время лётчиков в России можно было по пальцам пересчитать. На показательных полётах можно было заработать, и спонсорами Заикина стали одесские купцы Пташниковы.

Атлет прошёл курсы авиаторов во Франции. В 1910 году Иван Заикин совершает серию показательных полётов по городам Российской Империи на самолёте, принадлежавшем Пташниковым. В Одессе он пригласил полетать с собою своего знакомого, писателя А. И. Куприна, оказавшегося на трибуне.

«В это время, бог знает почему, я поднял руку кверху и помахал кистью руки. Заметив это, Заикин наивно и добродушно размял толпу, подошёл ко мне и сказал: „Ну, что ж, Лексантра Иваныч, полетим?“» — напишет позже чудом спасшийся Куприн в своём очерке «Мой полёт». Кто-то нацепил на писателя меховую шапку, Куприн сел в машину, и они с Заикининым взлетели.

«Сначала я видел Заикина немножко ниже своей головы. Вдруг я увидел его голову почти у своих колен. Ни у меня, ни у него (как я потом узнал) не было ни на одну секунду ощущения страха. Я каким-то странным равнодушным любопытством видел, что нас несёт на еврейское кладбище, где было на тесном пространстве тысяч до трёх народа…» — рассказывал Куприн. Заикин круто повернул, уводя аэроплан от толпы.

Аэроплан разбился, но и пилот, и пассажир остались живы. С тех пор в небо Заикин больше не поднялся. Спонсоры Пташниковы забрали его летательный аппарат, несостоявшийся авиатор вынужден был вернуться на арену. А писатель Куприн ещё долго корил себя и принародно признавался, что он и только он один виноват в крушении аэроплана, и надеялся, что Заикин не обижается на него.

Последние годы 
С 1928 года и до конца жизни Заикин жил в Кишинёве, в Бессарабии, тогда принадлежавшей Румынии, и присоединённой в 1940 году к СССР. Организовал «Спортивную арену» — ансамбль профессиональных атлетов-борцов. Их выступления, проходившие на территории Бессарабии и Румынии (в Кишинёве, Бендерах (Тигине), Оргееве, Ганчештах, Яссах, Галаце), носили зрелищно-просветительскую направленность. Великолепно сложенные, сильные и ловкие богатыри были прекрасными агитаторами физической культуры и здорового образа жизни. 20 июля 1930 года во время исполнения трюка «Живой мост» в Ганчештах получил серьёзную травму плеча и головы; другую серьёзную травму перенёс в Плоештах. Принял участие в борцовском турнире 1934 года в Риге.

В декабре 1945 года, когда отмечалось 60-летие отечественной атлетики, знаменитый богатырь был приглашён на чествование в Ленинград. Здесь произошла его встреча со знаменитым борцом и арбитром И. В. Лебедевым, которая произвела на зрителей неизгладимое впечатление.

22 ноября 1948 года на 69-м году жизни Иван Михайлович Заикин скончался. Похоронен на Центральном (Армянском) кладбище в Кишинёве. В памяти благодарных потомков остался пионером авиации, ярчайшим представителем отечественной атлетики.

Спортивные достижения 
 Чемпион Российской империи по тяжёлой атлетике (1904)
 Двукратный чемпион мира по французской борьбе (1908; 1913).

Антропометрические данные 
 рост — 186 см,
 вес — 120 кг,
 окружность грудной клетки — 128 см,
 шея — 49 см,
 бицепс — 43 см,
 предплечье — 35,5 см,
 бедро — 67 см.

Память 
 «Воздухоплаватель» — советский художественный фильм, биографическая драма о русском борце Иване Заикине (режиссёр Анатолий Вехотко; в роли Ивана Заикина — Леонард Варфоломеев).
 В доме, где он жил в Кишинёве, был открыт музей. Улица Каменоломная, на которой находился дом, стала улицей Заикина.
 В 2007 году в селе Сеченово (около спорткомплекса) установлен бюст всемирно известному атлету-авиатору И. М. Заикину, ученику знаменитого борца И. М. Поддубного. Здесь проводятся спортивные турниры, посвященные именитому борцу.
 В 2010 году Молдавия выпустила почтовую марку с изображением И. Заикина.

Семья 
У И. Заикина было две племянницы — Дарья Алексеевна Заикина и Тамара Моргунова, была замужем за физиком, академиком АН Молдавской ССР Тадеушем Малиновским (1921—1996).

Мнения современников 

 Популярность борца Заикина была огромной. Как вспоминает его ученик, цирковой атлет В. Херц: «Огромная, из ряда вон выходящая сила Заикина, его высочайшее мастерство, артистичность и неотразимый шарм неизменно обеспечивали ему громкий успех». Когда дело шло о принципиальных, буровых схватках, Заикин не шёл ни на какие компромиссы.
 А. Куприн, друживший с Иваном Михайловичем, писал в журнале «Геркулес»: «Всякий вид спорта должен заключать в себе хотя бы оттенок риска, пренебрежения к боли и презрение к смерти». Всего этого хватало в судьбе борца-авиатора И. М. Заикина!"
 Очень высоко его оценивал знаток борьбы И. В. Лебедев: «Один из умнейших борцов мира, беспощадный в борьбе и пользующийся своей колоссальной силой в такие моменты, когда противник менее всего ожидает его нападение… Страшно силён, очень ловок и очень хитёр в борьбе».
 Художник Цитович 15 августа 1920 года, в год 40-летия И. М. Заикина, в альманахе «Гималаи» (город Сингапур), под репродукцией своей картины, где был изображён пахарь-богатырь, написал: «Иван Заикин, вышедший из самой толщи великого русского народа, сам является его ярким, как бы символическим, отражением: нечеловеческая сила, львиная смелость, острая сметка, несокрушимая энергия и во всём широкий размах — сочетались в нём с душой нежной и открытой, с сердцем кротким, смиренным. От того и люб так Заикин русскому народу…»

Интересные факты 

 В 1909 году в цирке Чинизелли боровшийся там знаменитый чемпион поляк Станислав Збышко-Цыганевич сделал вызов всем борцам: «Кто устоит против меня полчаса, тому плачу 500 рублей». Заикин принял вызов. Станислав Збышко, как ни старался, ничего не мог сделать с Заикиным. Только раз ему удалось взять Ивана на передний пояс, но тот силой спины моментально разорвал захват своего могучего соперника. Схватка закончилась вничью, и Заикин выиграл 500 рублей.
 Несмотря на очень трудное начало жизни, Иван Михайлович не вырос мрачным человеком, который борется с «челом нахмуренных бровей». Вот что о нём рассказывали очевидцы: «Высокого роста, пропорционально сложённый, с мощной борцовской мускулатурой без рельефа. Постоянно добродушное выражение на широком лице со светлыми бровями и весёлыми серо-зелёными глазами хорошо гармонировало с общей манерой борьбы Заикина — без суеты, с плавными движениями рук, с неизменным движением вперёд на противника. Лишь в решительный момент происходило едва уловимое, как взрыв, молниеносное движение — и противник лежал на лопатках».

Литература 
 Борис Порфирьев. Борцы. — Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1974. — 100 000 экз.
 Александр Светов. Иван Заикин. — : «Физкультура и спорт», 1957. 90 000 экз. — (Часть книги вошла в сборник «Русские богатыри». — : «Советская Россия», 1960. — 32 000 экз.)

Примечания

Ссылки 
 Заикин Иван Михайлович (1880—1948)

Цирковые артисты по алфавиту
Цирковые артисты Российской империи
Борцы по алфавиту
Борцы России (по 1917)
Цирковые артисты Румынии
Борцы Румынии
Пионеры авиации
Похороненные на Центральном (Армянском) кладбище